

Astronomia
 Cratere Fouquet – cratere sulla superficie di Venere

Cinema
 Fouquet, l'homme au masque de fer – cortometraggio muto del 1910 diretto da Camille de Morlhon

Geografia
 La Motte-Fouquet – comune francese situato nel dipartimento dell'Orne

Persone
 Agnès Fouquet (1952) – ex cestista francese
 Charles Louis Auguste Fouquet de Belle-Isle (1684-1761) –  generale e diplomatico francese
 Jean Fouquet (1420-1481) – pittore e miniatore francese
 Louis Charles Armand Fouquet de Belle-Isle (1693-1747) – generale francese
 Nicolas Fouquet (1615-1680) – politico francese